Il doppio del torneo di tennis Copa Petrobras Argentina 2005, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Lucas Arnold Ker e Sebastián Prieto che hanno battuto in finale Rubén Ramírez Hidalgo e Santiago Ventura 6-0, 6-4.

Teste di serie 

 Lucas Arnold Ker /  Sebastián Prieto (Campioni)
 Juan Pablo Brzezicki /  Martín García (primo turno)

 Santiago González /  Cristian Villagrán (quarti di finale)
 Brian Dabul /  Sergio Roitman (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Copa Petrobras Argentina 2005